Charlotte van Nassau (1995), dochter van prins Robert van Luxemburg.
 Charlotte van Nassau (2000), dochter van prins Guillaume van Luxemburg.
 Charlotte van Nassau-Idstein (1710-1721), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Charlotte van Nassau-Saarbrücken (1619-1687), dochter van Willem Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.
 Charlotte van Nassau-Schaumburg (1672-1700), dochter van Adolf van Nassau-Schaumburg.
 Charlotte van Nassau-Siegen (1675-1676), dochter van Johan Frans Desideratus van Nassau-Siegen.
 Charlotte van Nassau-Weilburg (1730-1732), dochter van Karel August van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Charlotte Amalia van Nassau-Dillenburg (1680-1738), dochter van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Charlotte Amalia van Nassau-Hadamar (1704-1740), dochter van Frans Alexander van Nassau-Hadamar.
 Charlotte Brabantina van Nassau (1580-1631), dochter van Willem van Oranje.
 Charlotte Eberhardina van Nassau-Idstein (1692-1693), dochter van George August Samuel van Nassau-Idstein.
 Charlotte Flandrina van Nassau (1579-1640), dochter van Willem van Oranje.
 Charlotte Frederica van Nassau-Siegen (1702-1785), dochter van Frederik Willem Adolf van Nassau-Siegen.
 Charlotte Sophia Louise van Nassau-Siegen (1729-1759), dochter van Frederik Willem II van Nassau-Siegen.
 Charlotte van Luxemburg (1896-1985), groothertogin van Luxemburg, hertogin van Nassau (1919-1964).
 Charlotte van Luxemburg (1967), dochter van prins Charles van Luxemburg.